RISCwindows estava com MIPS Computer Systems, uma implementação do X Window System para o seu sistema operacional Unix o RiscOS.

Ligações externas
 RISC/os & RISCwindows Version Question

X Window System
Servidores X